Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2017 года прошёл с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме (Калифорния, США). Это 83-й чемпионат мира среди мужчин и 26-й среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим (по сумме) медалям
 

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Страны-участники 
30 сентября 2017 года Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии от участия в чемпионате мира 2017 года, так как у спортсменов из этих стран после перепроверки допинг-проб с олимпиад 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне было выявлено не менее трёх положительных результатов. 1 октября 2017 года исполком Международной федерации тяжелой атлетики отстранил Федерацию тяжелой атлетики Болгарии на один год от участия в международных стартах за невыплату штрафа в размере 500 тыс. долларов США, поэтому Болгария тоже не принимала участия в чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2017 года. Без объяснения причин, от участия на чемпионате мира 2017 в Анахайме отказалась сборная КНДР по тяжёлой атлетике.

Допинг 
По сообщению IWF образцы 4 из 315 спортсменов, участвовавших в чемпионате мира IWF 2017 в Анахайме, дали положительный результат на наличие запрещённых препаратов. После дополнительной проверки IWF дисквалифицировала следующих спортсменов: Ромела Бегай (Албания), Ауримас Дидзбалис (Литва), Думитру Каптари (Румыния). Также, Ромела Бегай и Ауримас Дидзбалис были лишены серебряных медалей чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 На сайте IWF
 Чемпионат мира-2017 по тяжелой атлетике в США, 28 ноября — 5 декабря.
 Календарь соревнований по тяжелой атлетике на 2017 год.

Международные спортивные соревнования в Анахайме
Ноябрь 2017 года
Декабрь 2017 года
2017 год в Калифорнии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США